Bo je lahko:
 Bo – azijsko palično orožje
 Bo – mesto v Sierra Leone
 BO! – slovenska glasbena skupina